Siphloplecton är ett släkte av dagsländor. Siphloplecton ingår i familjen Metretopodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dagsländor
Siphloplecton